Estatuto diplomático
 Primeiro-ministro
 Primeiro Secretário de Estado — no Reino Unido
 Secretário-geral

Desambiguações de política